Danyang bezeichnet mehrerer Ortschaften:
 die kreisfreie Stadt Danyang (丹阳市) in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Danyang (Zhenjiang);
 die Großgemeinde Danyang (丹阳镇) im Kreis Lianjiang der Provinz Fuzhou, siehe Danyang (Lianjiang);
 die Großgemeinde Danyang (丹阳镇) im Stadtbezirk Bowang der Stadt Ma'anshan in der Provinz Anhui, siehe Danyang (Bowang);
 einen Landkreis in Südkorea, siehe Danyang (Südkorea).